Braga steht für:

 Braga, Stadt in Portugal
 Distrikt Braga, Verwaltungsdistrikt in Portugal
 Braga (Rio Grande do Sul), Stadt im Bundesstaat Rio Grande do Sul, Brasilien
 Braga (Familienname), portugiesischer Familienname
 Braga (Gattung), Gattung parasitischer Asseln aus der Familie der Cymothoidae

Siehe auch:

 Brag (Begriffsklärung)
 Bragi
 Praga